1. Sinfonie steht für:

 1. Sinfonie (Barber)
 1. Sinfonie (Beethoven)
 1. Sinfonie (Bernstein)
 1. Sinfonie (Brahms)
 1. Sinfonie (Bruch)
 1. Sinfonie (Bruckner)
 1. Sinfonie (Draeseke)
 1. Sinfonie (Dvořák)
 1. Sinfonie (Elgar)
 1. Sinfonie (Glasunow)
 1. Sinfonie (Gottschalk)
 1. Sinfonie (Haydn)
 1. Sinfonie (Honegger)
 1. Sinfonie (Ives)
 1. Sinfonie (Mahler)
 1. Sinfonie (Mendelssohn)
 1. Sinfonie (Mjaskowski)
 1. Sinfonie (Mozart)
 1. Sinfonie (Prokofjew)
 1. Sinfonie (Rachmaninow)
 1. Sinfonie (Rimski-Korsakow)
 1. Sinfonie (Saint-Saëns)
 1. Sinfonie (Schmidt)
 1. Sinfonie (Schnittke)
 1. Sinfonie (Schostakowitsch)
 1. Sinfonie (Schubert)
 1. Sinfonie (Schumann)
 1. Sinfonie (Sibelius)
 1. Sinfonie (Skrjabin)
 1. Sinfonie (Tschaikowski)
 1. Sinfonie (Walton)
 1. Sinfonie (Weitz)

Siehe auch:
 Liste von Sinfonien